Ива́н Плато́нович Воло́вченко (, с. Карыж, Курская губерния — 25 марта 1998, Москва) — советский государственный деятель, министр сельского хозяйства СССР (1963—1965). Герой Социалистического Труда (1961).

Биография 
Родился в крестьянской семье.
В 1942 г. окончил Воронежский сельскохозяйственный институт по специальности агроном-семеновод.

Участник Великой Отечественной войны: с июля 1942 года служил писарем управления 3-й отдельной лыжной бригады. С марта 1943 года учился в Киевском танкотехническом училище. С декабря 1944 года — заместитель командира роты по технической части 10-го гвардейского танкового корпуса, а с мая 1945 года — 10-й гвардейской танковой дивизии.

Вступил в ВКП(б) в 1946 году.

В 1946—1948 годах работал главным агрономом, исполнял обязанности директора Льговского свеклосовхоза Курской области.

В 1948—1949 гг. — управляющий отделением Правдинского свеклосовхоза Сумской области.

В 1949—1950 годах заведовал сельскохозяйственным отделом Ахтырского райкома партии Сумской области.

В 1950—1951 гг. работал главным агрономом Пархомовского элитно-семеноводческого свеклосовхоза Краснокутского района Харьковской области.

В 1951—1963 гг. — директор совхоза «Петровский» Добринского района Липецкой области.

В 1963—1965 гг. — министр сельского хозяйства СССР.

В 1965—1972 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства СССР.

В 1972—1975 гг. — министр совхозов РСФСР.

В 1975—1977 гг. — заместитель министра сельского хозяйства СССР.

В 1977—1983 гг. — атташе по сельскому хозяйству посольства СССР в Германской Демократической Республике.

Депутат Верховного Совета СССР 5, 6, 8, 9 созывов.

С ноября 1983 г. — персональный пенсионер союзного значения.

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище, 10 участок (новая территория).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (1961).
 Награждён двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Отечественной войны 2-й степени, двумя орденами Трудового Красного Знамени.

Примечания

Ссылки 
 
 Герои Социалистического Труда Воронежской области
 И. П. Воловченко, Министр сельского хозяйства СССР с 08.03.1963-1965 г.

Выпускники Воронежского аграрного университета
Министры сельского хозяйства СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Персональные пенсионеры союзного значения
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Персоналии:Добринский район (Липецкая область)
Делегаты XXII съезда КПСС